Aznárez steht für:

 Gregorio Aznárez, eine Ortschaft in Uruguay

Aznárez ist der Familienname folgender Personen:

 Juan Antonio Aznárez Cobo (* 1961), spanischer Geistlicher, Militärerzbischof von Spanien
 Nicolás Nicolay Aznárez (* 1979), argentinischer Fußballspieler